NGC 2686A, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
 NGC 2686B, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer